Guelbenzu ist der Familienname folgender Personen:

 José María Guelbenzu (* 1944), spanischer Schriftsteller
 Juan María Guelbenzu (1819–1886) spanischer Pianist und Komponist